Paul Denis ist der Name folgender Personen:

* Paul Denis (Politiker) (vor 1843–nach 1866), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker
 Paul Denis (Justizminister), haitianischer Politiker 
 Paul Camille von Denis (1796–1872), französischer Ingenieur und Eisenbahnpionier